Terry Farrell (1963-) est une actrice américaine.
 Terry Farrell (1939-) est un architecte britannique.
 Terry Farrell (1960-) est un homme politique canadien.